Avanti (Italienisch für vorwärts) ist:
 eine deutsche Frauenzeitschrift, siehe Avanti (Zeitschrift)
 die ehemalige Parteizeitung des italienischen PSI, siehe Avanti! (Zeitung)
 eine linksradikale Organisation in Norddeutschland, siehe Avanti – Projekt undogmatische Linke
 ein Film aus dem Jahr 1972, siehe Avanti, Avanti
 ein indisches Sportcoupé, siehe DC Avanti
 ein US-amerikanisches Sportcoupé, siehe Studebaker Avanti
 ein ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller, siehe Avanti Automotive Corporation
 ein ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller, siehe Avanti Motor Corporation
 ein Flugzeug des italienischen Herstellers Piaggio, siehe Piaggio P-180 Avanti
 ein Mokick-Typ der früheren deutschen Victoria-Werke
 ein Client-Server-System zur Bibliothekssoftware Allegro
 eine Automaten-Tankstellen-Marke der OMV AG
 ein historisches Königreich in Indien, siehe Avanti (Staat)

Avanti! steht für:
 Avanti! (Zeitung), von 1896 bis 1993 die Zeitung der Sozialistischen Partei Italiens (PSI)
 Avanti, Avanti!, Spielfilm von Billy Wilder aus dem Jahr 1972
 Avanti! Avanti! Italienischkurs im Rahmen des Telekolleg

Avanti ist der Familienname folgender Personen:
 Giorgio Avanti (* 1946), Schweizer Jurist, Maler und Schriftsteller